Gouvernements dirigé par Ivanoe Bonomi :

 Gouvernement Bonomi I ( - )
 Gouvernement Bonomi II ( - )
 Gouvernement Bonomi III ( - )